Lluís Bonet i Garí (1893-1993), arquitecte deixeble de Gaudí i continuador de les obres de la Sagrada Família
 Lluís Bonet i Armengol (1931-), arxipreste de la Sagrada Família, fill de Lluís Bonet i Garí
 Lluís Bonet Amigó (1881-1965), esportista i dirigent esportiu
 Lluís Bonet i Agustí (1959-), professor universitari especialista en gestió cultural.